Национальный чемпионат Эквадора по футболу 1962 ()  — 4-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1962
Эквадор
1962 год в Эквадоре